Mazury (gromada w powiecie kolbuszowskim)
 Mazury (gromada w powiecie oleckim)